La main passe est le titre de plusieurs œuvres :  
 La main passe, une pièce de théâtre de Georges Feydeau de 1904 ; 
 La main passe, un court métrage français d'André Hugon, sorti en 1936 ; 
 La main passe, un téléfilm français de Thierry Petit, diffusé en 2012.